Saaris kan syfta på:

 Saaris, Mäntsälä kommun, en egendom i Mäntsälä kommun, Södra Finlands län, på finska Saari 
 Saaris, Mietois kommun, en egendom i den före detta kommunen Mietois, Västra Finlands län, på finska Saari 
 Saaris gård, en till den friherrliga släkten de la Chapelle hörande egendom i Tammela kommun, Västra Finlands län, på finska Saari, känd som bas för ett antal konstverk av Albert Edelfelt 
Saari, en ort i Bjärnå kommun, se Saris